Грибушино — название нескольких населённых пунктов:
 Грибушино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Грибушино — деревня в Великолукском районе Псковской области.